La Supercopa de Europa 2014 se disputó el 12 de agosto de 2014 en el Cardiff City Stadium de Cardiff, Gales. Fue la 39.ª edición de la Supercopa de Europa y la disputaron dos clubes españoles: el Real Madrid Club de Fútbol, campeón de la Liga de Campeones y el Sevilla Fútbol Club, campeón de la Liga Europa.

El Real Madrid conquistó la segunda Supercopa de Europa de su historia, al imponerse al conjunto hispalense por 2–0, con doblete de Cristiano Ronaldo, nombrado "MVP" de la final.

Participantes

Desarrollo

Sede

Partido

Final

Véase también 
 Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2013-14
 Final de la Liga Europa de la UEFA 2013-14

Referencias

Enlaces externos 
 Supercopa de Europa 2014 en uefa.com
 Video resumen del partido (TVE) en rtve.es
 Video del partido completo (TVE) en rtve.es

2014
Fútbol en 2014
Fútbol en Gales